Cornesse est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Cornesse, ancienne commune belge, aujourd'hui section de la commune de Pepinster située en Région wallonne dans la province de Liège.

Patronyme 

 Prosper Cornesse (1829-1889), avocat et homme politique belge du parti catholique.

Patronyme belge